Samuel Girard (1996-), patineur de vitesse sur piste courte québécois ;
 Samuel Girard (1998-), joueur de hockey sur glace québécois.